Jim Clancy peut désigner :

 Jim Clancy, personnage de fiction de la série télévisée Ghost Whisperer ;
 Jim Clancy, journaliste américain ;
 Jim Clancy (1955-), joueur de baseball américain.